Иоганн Генрих Зурландт (; 1742—1827) — немецкий придворный художник великого герцога Мекленбурга Фридриха Франца I, отец Рудольфа Зурландта.

Биография 
Родился 30 марта 1742 года в Шверине.

Был придворным художником Фридриха Франца I. Главной его работой является роспись ретабло, начатого другим придворным художником — Иоганном Финдорфом () — «Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten durch den Engel Gabriel» в церкви города Людвигслюста. После смерти Финдорфа он расписывал нижнюю часть картины (работа была закончена через  после её начала).

Умер 1 января 1827 года в Людвигслюсте.

Зурландт был женат на младшей дочери Пауля Шмидта, мастера по строительству органов. В семье было трое сыновей, один из которых стал лучшим портретистом своего времени.

Примечания

Ссылки 
 Johann Heinrich Suhrlandt
 Johann Heinrich SUHRLANDT
 Johann Heinrich Suhrlandt (1742—1827)

Художники Германии XVIII века
Художники Германии XIX века